Early Forms ist die Bezeichnung für:

 eine Skulpturen-Reihe des britischen Bildhauers Tony Cragg, siehe Early Forms (Tony Cragg)
 zwei Skulpturen dieser Werkreihe vor dem Wuppertaler Von der Heydt-Museum, siehe Early Forms (Von der Heydt-Museum)
 eine Skulptur im Skulpturenpark Waldfrieden, siehe Early Forms (Skulpturenpark Waldfrieden)